Le championnat d'Espagne de water-polo féminin est la principale compétition espagnole de water-polo.

Palmarès féminin 

 1988 : Club Natació Molins de Rei
 1989 : Club Natació Catalunya
 1990 : Club Esportiu Mediterrani
 1991 : Club Natació Catalunya
 1992 : Club Esportiu Mediterrani
 1993 : Club Esportiu Mediterrani
 1994 : Club Esportiu Mediterrani
 1995 : Club Esportiu Mediterrani
 1996 : Club Esportiu Mediterrani
 1997 : Club Esportiu Mediterrani
 1998 : Club Esportiu Mediterrani
 1999 : Club Esportiu Mediterrani
 2000 : Club Natació Sabadell
 2001 : Club Natació Sabadell
 2002 : Club Natació Sabadell
 2003 : Club Esportiu Mediterrani
 2004 : Club Natació Sabadell
 2005 : Club Natació Sabadell
 2006 : Club Natación Alcorcón
 2007 : Club Natació Sabadell
 2008 : Club Natació Sabadell
 2009 : Club Natació Sabadell
 2010 : Club Esportiu Mediterrani
 2011 : Club Natació Sabadell
 2012 : Club Natació Sabadell

Notes et références

Liens externes 
 Palmarès féminin et masculin, Sports123 ; page consultée le .

Water-polo feminin
Espagne
Compétition de water-polo en Espagne
Water polo championnat espagne

hr:Prvenstvo Španjolske u vaterpolu
nl:Spaans kampioenschap waterpolo